Mansur  () ist ein männlicher arabischer und persischer Name. Die türkische und südslawische Schreibweise ist Mensur.

Namensträger

Vorname 
 Mansur al-Halladsch (857–922) persischer Sufi
 Mansur ibn Ilyas (14. Jh.), persischer Gelehrter und Anatom
 Mansur (Miniaturmaler) († nach 1621), indischer Miniaturmaler
 Mansur Ali Khan Pataudi (1941–2011), indischer Cricketsportler 
 Mansur Dao, libyscher Politiker
 Mensur Kurtiši (* 1986), nordmazedonisch-österreichischer Fußballspieler
 Mensur Mujdža (* 1984), jugoslawisch-bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Mensur Suljović (* 1972), serbisch-österreichischer Dartspieler

Familienname 
 Abed Rabbo Mansur Hadi (* 1945), jemenitischer Politiker
 Adli Mansur (* 1945), ägyptischer Verfassungsrichter
 Akhtar Mansur († 2016), afghanischer Führer der Taliban
 Charles H. Mansur (1835–1895), US-amerikanischer Politiker
 Hassan Ali Mansur (1923–1965), iranischer Politiker
 Ismail al-Mansur (913–953), dritter Kalif der Fatimiden (946–953)
 Karim Ben Mansur (* 1995), deutscher Schauspieler und Musicaldarsteller
 Mohammed bin Mohammed al-Mansur (1915–2016), jemenitischer Imam der Zaiditen
 Muhammad Mansur Ali (1919–1975), bangladeschischer Politiker
 Radschab Ali Mansur (1895–1974), iranischer Politiker
 Yaʿqūb al-Mansūr († 1199), Kalif der Almohaden (1184–1199), siehe Abū Yūsuf Yaʿqūb al-Mansūr
 Zophar M. Mansur (1843–1914), US-amerikanischer Politiker, Kriegsteilnehmer, Anwalt und Bankier

Siehe auch 
 Al-Mansur
 Mansour
 Mansurow
 Manzur
 Firdausi

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Persischer Personenname